Melconian puede hacer referencia a:

Carlos Melconian, economista y político argentino.
Gabriel Melconian Alvez, nadador uruguayo.
Linda Melconian, política estadounidense.
Martín Melconian, nadador uruguayo.